Piotr Walentinowicz Czaadajew (ros. Пётр Валентинович Чаадаев, biał. Пётр Валянцінавіч Чаадаеў; (ur. 21 lipca 1987 w Moskwie) – białoruski i rosyjski skoczek narciarski, reprezentant Rosji i Białorusi w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS oraz klubu COR Raubicze Mińsk, rekordzista Białorusi w długości skoku narciarskiego.

Przebieg kariery 
Pierwszy występ na międzynarodowej arenie zaliczył 17 listopada 2001 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego na skoczni Rukatunturi w Ruce, gdzie zajął ostatnie, 50. miejsce. 26 stycznia 2002 zajął 16. miejsce w mistrzostwach świata juniorów w Schonach. W sezonie 2002/2003 występował tylko w Pucharze Kontynentalnym i najlepsze, 17. miejsce zajął w konkursie na skoczni w Libercu. 21 lutego 2004 wystąpił w konkursie indywidualnym mistrzostw świata w lotach narciarskich na Letalnicy w Planicy, w którym zajął 44. miejsce. Dzień później w konkursie drużynowym, wraz ze skoczkami z białoruskiej drużyny narodowej zajął 10. lokatę. 19 grudnia 2004 w Harrachovie zajął ósme miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. 13 stycznia 2005 na uniwersjadzie w Innsbrucku zajął 15. miejsce. 25 marca 2005 zajął piąte miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi.

Największymi sukcesami Czaadajewa było zwycięstwo i zajęcie drugiego miejsca w dwóch konkursach o Puchar FIS w Kuopio w grudniu 2005. W 2006 roku cztery razy wystąpił w zawodach Pucharu Świata. 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen był 46., 6 stycznia w Bischofshofen – 50., 5 marca w Lahti – 46., a 12 marca w Oslo – 45.

12 stycznia 2006 na skoczni Kulm w Tauplitz Czaadajew ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku – 197,5 metra, co jest jednocześnie aktualnym rekordem Białorusi.

18 marca 2007 na skoczni Holmenkollbakken zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata. Uplasował się wówczas na 24. miejscu, ex aequo z Primožem Piklem. Czaadajewowi dało to 77. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata.

Od 2011 roku Czaadajew startuje w reprezentacji Rosji w skokach narciarskich. 10 grudnia tego roku zajął czwarte miejsce w konkursie FIS Cupu w Notodden.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty P. Czaadajewa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Czaadajewa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Czaadajewa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Czaadajewa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Białoruscy skoczkowie narciarscy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Moskwie
Białoruscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006